Anthony Steven Lencina Gutiérrez (Guayaquil, Ecuador, 17 de julio de 1991) más conocido como Anthony Swag, es un youtuber ecuatoriano que se ha desenvuelto como actor de televisión.

Biografía
Anthony Steven Lencina Gutiérrez nació en 1991, en Guayaquil, Ecuador y vivió toda su infancia junto a su madre Lorena Gutiérrez y su abuela Pilar Márquez, en el sector de la cooperativa Unión de Bananeros, en el Guasmo sur de la ciudad de Guayaquil.

Empezó a realizar videos para internet cuando fue víctima de un apuñalamiento que lo dejó meses en cama, para contrarrestar el aburrimiento, utilizando el nombre de Swag en vez de su apellido como algo espontáneo, al principio conocido como Anthony Swag Inc. y finalmente solo como Anthony Swag. Primero inició subiendo sus videos en Facebook, luego de ganar gran popularidad con sus parodias a su madre, donde retrata a la clásica madre ecuatoriana y sus frases como "muchachito de mierda", comenzó a subirlas a Instagram y poco después a YouTube, cuando se creó su canal el 14 de agosto de 2014. Él mismo realiza los pequeños guiones para sus videos y tarda alrededor de seis horas de edición por cada uno mediante una aplicación de edición de videos en su celular. También retrata la vida de las familias de clase media guayaquileñas en sus sketches y realiza videoblogs. En 2016 obtuvo el botón de plata de YouTube al superar los cien mil suscriptores. También se dedica a las parodias musicales de artistas del momento, siendo su video más visto hasta 2018, con más de cuatro millones de visualizaciones, Shakira - Chantaje ll Parodia "Visaje" ll Anthony Swag.

En marzo de 2016, junto a los youtubers ecuatorianos Daviss Online y Los Trix, conformados por Aaron y Jonino, fueron parte del programa cómico LOL, que por sus siglas en inglés quiere decir Laughing Out Loud y en español significa reírse en voz alta, para la plataforma de CNT Play, bajo la dirección de Harry Arteaga, donde presentaron cámaras escondidas y sketches.

El 19 de enero de 2017, antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador, Swag publicó un video donde retó a bailar break dance al candidato por el partido Fuerza Ecuador, Dalo Bucaram, el cual no cumplió el reto pero bailó al ritmo de salsa choke con un peculiar baile que realizó en un video anterior que se hizo viral en las redes sociales. En marzo, antes de la segunda vuelta entre Guillermo Lasso y Lenín Moreno, Swag subió un video donde juega las cartas con el candidato del partido Alianza Pais, Moreno, una partida de un juego llamado cuarenta, del cual Swag decía recién llevaba poco tiempo de haberlo aprendido y donde conversaron temas importantes del país.

Gracias a su popularidad en redes sociales, la productora de televisión Catrina Tala decidió reclutarlo en 2017 para que interprete el papel de El Kevin, un joven ñengosito (como se lo conoce a un fan del cantante Ñengo Flow), en la serie Cuatro Cuartos de TC Televisión, donde actuó junto a Álex Vizuete y David Reinoso. Su personaje es el hermanastro menor de El Brayan, interpretado por Vizuete, e hijo del segundo compromiso de la ecuatoriana doña Rigoberta Zorrilla y el estadounidense Willian Costner, fue criado en un barrio de migrantes ecuatorianos y tiene afección por las redes sociales que debido a su histrionismo crea un canal de YouTube, similar a su vide real.

A inicios de 2018 ya contaba con más de dos millones de seguidores en Facebook, medio millón en YouTube y alrededor de cuatrocientos sesenta mil en Instagram. En octubre de 2018 fue nominado junto a Enchufe.tv, La Mofle y Logan y Logan a Mejor Canal de Humor Digital en la edición número 23 de los Premios ITV, sin embargo La Mofle fue el canal de YouTube quién obtuvo el galardón de ese año. En octubre de 2019, fue nominado a la categoría de Mejor Cuenta de Instagram en la edición número 24 de los Premios ITV, junto a Nancy Risol, Efraín Ruales y Alejandra Jaramillo, donde obtuvo el galardón.

Reconocimientos
Botón de Plata de YouTube
Nominado a Mejor Canal de Humor Digital en los Premios ITV 2018
Ganó a Mejor Cuenta de Instagram en los Premios ITV 2019
Cuenta de Twitter: 1Anthonybtw

Filmografía
Anthony Swag
LOL
Cuatro Cuartos

Referencias